Okręty US Navy o nazwie USS  "Engage":

 Pierwszy "Engage" (AM-93) był trałowcem typu Adroit, który został pozbawiony później nazwy i służył tylko pod oznaczeniem PC-1597.
 Drugi "Engage" (MSO-433) był trałowcem typu Aggressive, który był w służbie w latach 1954-1992.

Engage